Le Secret de Polichinelle est le titre de plusieurs œuvres, au théâtre et au cinéma :

Théâtre 
 Le Secret de Polichinelle, comédie en 3 actes de Pierre Wolff, créée au Théâtre du Gymnase, le

Cinéma 
 Le Secret de Polichinelle,  film français de Henri Desfontaines, sorti en 1913
 Le Secret de Polichinelle,  film français de René Hervil, sorti en 1923
 Le Secret de Polichinelle,  film français d'André Berthomieu, sorti en 1936
 Le Secret de Polichinelle,  film français de Franck Landron, sorti en 1997